Le tramway de Dzerjinsk est le réseau de tramways de la ville de Dzerjinsk, en Russie. Le réseau est composé de trois lignes.

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau possède trois lignes :
 1 – ФКП им. Свердлова — Платформа «Калининская»
 4 – Авто и ЖД вокзалы — Швейная фабрика
 5 – ФКП им. Свердлова — Трамвайное депо № 1

Voir aussi

Liens internes 
 Dzerjinsk
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

Dzerjinsk
Oblast de Nijni Novgorod